Леонид Викторович Афана́сьев (20 августа 1921, Томск, СССР — 5 октября 1995, Москва, Российская Федерация) — советский композитор. Народный артист РСФСР (1986).

Биография 
Родился 20 августа 1921 года в Томске. В 1930 году отец, Виктор Васильевич, скоропостижно скончался. Конкордия Евгеньевна, мать Леонида Афанасьева, была музыкантом-профессионалом, окончила музыкальное училище в Томске, уехала с сыном в Семипалатинск. Работала в областном радиокомитете, была концертмейстером, педагогом по роялю, диктором.

В 1931—1939 учился в школе № 1 им. Н. Г. Чернышевского в Семипалатинске. После окончания школы в 1939 году (и одновременно семипалатинского аэроклуба) сделал выбор в пользу авиации и лётного дела. В 1940 году окончил 1-ю Чкаловскую ВАШП. После окончания авиашколы (училища) был оставлен в ней инструктором на самолетах СБ и Ил-2.

На фронте Великой Отечественной войны с 29 февраля 1944 года. Был заместителем командира (штурманом), командиром эскадрильи 948-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии. Совершил 62 боевых вылета на самолете Ил-2. В июле 1944 был тяжело ранен во время бомбардировки аэродрома. За боевые отличия награжден орденом Красного Знамени (за 9 боевых вылетов), орденом Отечественной войны I степени (за 36 боевых вылетов), орденом Александра Невского (за 62 боевых вылета).

Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1946—1951 годах учился в Алма-Атинской консерватории (класс Е. Г. Брусиловского), в 1951—1952 годах — в аспирантуре МГК имени П. И. Чайковского (класс А. И. Хачатуряна). Был консультантом творческой комиссии СК СССР.

Известен главным образом как автор песен.

Умер 5 октября 1995 года. Похоронен в Москве  (9 уч.).

Сочинения 
 оперетта «Калифорнийский сувенир» (1970)
 симфония «Друзьям однополчанам» (1969)
 концертный вальс (1950)
 вокально-симфоническая поэма «Коммунисты, вперёд !» (1971; слова А. П. Межирова)
 4 симфонических поэмы (1949, 1953, 1954, 1972)
 2 струнных квартета (1950, 1956)
 симфонические поэмы, прелюдии, детские пьесы, концерты
 песни, баллады, романсы
 концерт для скрипки с оркестром

Фильмография 

  — Призвание
  — Память сердца
  — Стучись в любую дверь
  — Прыжок на заре
  — В одном районе
  — Когда деревья были большими
  — Евдокия
  — Утренние поезда
  — Самый медленный поезд
  — Хоккеисты
  — Письма к живым
  — Таёжный десант
  — Игра без правил
  — Ожидания
  — Взорванный ад
  — Стюардесса
  — Поиск
  — Там где длинная зима
  — Времена года
  — Хозяин тайги
  — Это было в разведке
  — Неподсуден
  — Морской характер
  — Тени исчезают в полдень
  — Человек в штатском
  — Великие голодранцы
  — Вечный зов
  — Северный вариант
  — Тайна горного подземелья
  — Мои дорогие
  — Красный чернозём
  — Голубые молнии
  — И ты увидишь небо
  — Отец и сын
  — Так и будет
  — Тяжелая вода
  — Свадебная ночь
  — Белая палатка
  — Постарайся остаться живым
  — Ермак

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за концерт для скрипки с оркестром (1951)
 народный артист РСФСР (1986)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1975)
 орден Красного Знамени (27.8.1944)
 орден Александра Невского (21.5.1945)
 орден Отечественной войны I степени (25.4.1945)
 орден Отечественной войны I степени (06.4.1985)
 орден Дружбы народов (14.11.1980)
 медали

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь. — : Советская энциклопедия, 1987.

Примечания

Ссылки 
 Музыкальная энциклопедия
 Леонид Афанасьев на сайте КиноПоиск

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Казахской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Члены КПСС
Композиторы-песенники